Dakija je lahko:

Zgodovinska geografija 

 Dakija, kraljestvo Dačanov, antična geografska meja med Srednjo in Jugovzhodno Evropo
 Rimska Dakija, znana tudi kot Dacia Felix, Dacia Traiana ali Dacia Trajana, antična rimska cesarska provinca v sedanji Romuniji
 Dacia Aureliana, antična rimska provinca v sedanji Bolgariji in Srbiji
 Dacia Mediterranea, del bivše Dacie Aureliane
 Dacia Ripensis, antična rimska provinca, del Dacie Aureliane
 Dioceza Dakija, rimska dioceza v sedanji Srbiji in zahodni Bolgariji 
 Dacia (Danska), srednjeveško latinsko ime Danske 
 Dacia (Skandinavija), srednjeveško latinsko ime zgodovinske vatikanske province, ki so jo sestavljale Danska, Norveška, Švedska, Finska in Islandija

Sodobni kraj 

 Dacia, v bližini Iașija, Romunija
 Dacia, vas Doba, Satu Mare, Romunija
 Dacia, vas v občini Jibert, okrožje Brașov, Romunija
 Dacia, vas v občini Nicșeni, okrožje Botoșani, Romunija

Avtomobil 

 Automobile Dacia, romunski proizvajalec avtomobilov

Knjiga in publikacija 

 Dacia Literară, prvi romunski literarni in politični dnevnik 
 Dacia (revija), romunska revija za arheologijo 
 Dacia (Pârvan), romunska zgodovinska knjiga 
 Editura Dacia, romunska knjižna založba

Nogomet 

 Dacia Mioveni, rumunski nogometni klub
 FC Dacia Chişinău, moldovski nogometni klub
 Stadionul Dacia (Mioveni), nogometni stadion
 Stadionul Dacia (Orăştie), nogometni stadion

Oseba 

 Boecij Dačanski,  danski filozof iz 13. stoletja (* 13. stoletje)
 Dacia Maraini, italijanski pisatelj (* 1936)
 Dacia Valent, italijanski politik (* 1963, Somalija)
 Martin Dačanski, danski učenjak (* 1220, 1304)